Балти може да се отнася за:

 Балти - народи от индоевропейски произход, населяващи територията на Прибалтика
 Балти - вестготски кралски род, известен и като Балтунги
 Балти (дем Ксиромеро), село в Етолоакарнания.